Petén es una palabra de origen maya que significa planicie. Es el nombre de:

 El petén, un ecosistema característico de Mesoamérica y especialmente de la península de Yucatán.
 Petén, un departamento en el norte de Guatemala.
 El lago Petén Itzá, lago en la zona del Petén, en Guatemala.
 El Petén Fútbol Club, equipo de Santa Elena (Guatemala).
 La cuenca del Petén, subregión arqueológica mesoamericana.
 El Petén campechano, municipio de Campeche, México, denominado Calakmul.